Асас-де-Сесто () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Трасмьера. Занимает площадь 21,9 км². Население — 1484 человека (на 2010 год).

Населённые пункты 
 Беранга (столица) — небольшой город в 35 км от Сантандера. Население — 886 человек (2009). Достопримечательности: дворец Лос-Коррос, церковь Сан-Киприано-де-Беранга, часовня Сан-Матео, дом-дворец семьи Вилья.
 Асас-де-Сесто — поселение в двух км от Беранги. В 2004 году насчитывалось 430 жителей. Главными достопримечательностями являются церковь Пресвятой Девы Марии (XVI—XIX вв.) и дворец Вилья-Вьерна.
 Правес — небольшое поселение в двух км от Беранги, население — 111 человек (2008).

Население

Администрация

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Муниципалитеты Кантабрии
Населённые пункты Кантабрии